Totalverlust steht für:

 irreparables oder gesunkenes Schiff, siehe Schiffsverlust
 Verlust des gesamten investierten Kapitals bei Wertpapier- und Termingeschäften
 Totalverlust (Hörspiel), ein Hörspiel aus der Reihe des Radio-Tatorts